Чемпионат СССР 1948 года во второй группе проходил в два этапа:
 на первом этапе 75 клубов в шести зонах.
 на втором этапе участники финала разыграли путёвку в первую группу.

Зональный этап

Центральная зона. Итоговая таблица 

Правильное расписание игр 
В парных играх результат первой встречи между соперниками расположен в ячейке со счётом вверху, под ним результат второй игры. 
В играх между московскими командами между собой результат первой парной игры написан по горизонтали.

Первая зона РСФСР. Итоговая таблица 

Правильное расписание игр 
В парных играх результат первой встречи между соперниками расположен в ячейке со счётом вверху, под ним результат второй игры.

Вторая зона РСФСР. Итоговая таблица 

Дополнительный матч за 1 место
 08.09.1948 г. Молотов. «Дзержинец» Челябинск — ДО Новосибирск — 3:1
Правильное расписание игр 
В парных играх результат первой встречи между соперниками расположен в ячейке со счётом вверху, под ним результат второй игры.

Зона УССР

Подгруппа «А»

Подгруппа «Б»

Финал 
Для определения победителя в финале пришлось сыграть дополнительный матч.

Южная зона. Итоговая таблица

Среднеазиатская зона. Итоговая таблица

Финал. Итоговая таблица 
Финальный турнир состоялся в Харькове.

Примечания

Ссылки 
 Вторая группа СССР 1948 на КЛИСФ

Чемпионат СССР по футболу 1948
1948